Аванцино () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Аванцино, Дейв — американский художник-сценограф.
  (род. 1962) — американский кинорежиссёр-мультипликатор.

См. также 
  (ок. 1552–1629) — итальянский художник.